

Cinema
The Idol – cortometraggio del 1915 diretto da William Bertram
The Idol – cortometraggio del 1928 diretto da Walter K. Meyers
La strada sbagliata (The Idol) – film del 1966 diretto da Daniel Petrie
The iDol – film del 2006 diretto da Norman England
The Idol (Ya Tayr El Tayer) – film del 2015 diretto da Hany Abu-Assad

Altro
The Idol – singolo degli W.A.S.P. del 1992
 The Idol – serie televisiva del 2022